Marktstraße 4 steht für:

 Marktstraße 4 (Quedlinburg)
 Marktstraße 4 (Knittlingen), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Knittlingen, siehe auch Liste der Kulturdenkmale in Knittlingen
 Marktstraße 4 (Marbach am Neckar), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Marbach am Neckar, siehe auch Liste der Kulturdenkmale in Marbach am Neckar
 Marktstraße 4 (Goslar), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Goslar, siehe auch Liste der Baudenkmale in Goslar - Marktstraße
 Marktstraße 4 (Marktbreit), siehe Rathaus (Marktbreit)
 Marktstraße 4 (Bad Tölz), siehe Gasthaus Starnbräu oder Liste der Baudenkmäler in Bad Tölz
 Marktstraße 4 (Sehnde), siehe Rittergut Bolzum

Siehe auch:

 Untere Marktstraße 4 (Bad Kissingen)